Коцюба — славянская фамилия. В украинском и польском языках означает «кочерга».

Известные носители 
 Коцюба, Александр Павлович (род. 1939) — украинский юрист и политик.
 Коцюба, Виталий Николаевич (1982—2014) — активист Евромайдана, погибший на Майдане Независимости в центре Киева 20 февраля 2014, Герой Украины.
 Коцюба, Наталья Владимировна (род. 1954) — заслуженный экономист Республики Карелия, Председатель Палаты Республики Законодательного Собрания Республики Карелия.
 Коцюба, Гордий Максимович (настоящая фамилия Коцегуб; 1892—1938) — украинский писатель.

См. также 
 Кацюба
 Коцюбинский